Victor-François de Broglie (1718-1804), 2e hertog van Broglie en maarschalk van Frankrijk
Victor-François de Broglie (1949-2012), 8e hertog van Broglie en burgemeester van Broglie